Kis Ferenc
 Kis Ferenc (1816–1887) református lelkész
 Kis Ferenc (1908–1964) József Attila-díjas költő

Kiss Ferenc
 Kiss Ferenc (1767–1825) káptalani helynök, nagyprépost
 Kiss Ferenc (1791–1859) jogász, régész, numizmata, az MTA tagja
 Kiss Ferenc (1816–1892) gyógyszerész
 Kiss Ferenc (1825–1873) 1848-as honvédtiszt, katonai szakíró
 Kiss Ferenc (1833–1897) megyei főorvos
 Kiss Ferenc (1860–1952) erdőmérnök
 Kiss Ferenc (1862–1948) református lelkész, teológus
 Kiss Ferenc (1889–1965) politikus, országgyűlési képviselő
 Kiss Ferenc (1889–1966) Kossuth-díjas orvos, anatómus
 Kiss Ferenc (1893–1978) színművész
 Kiss Ferenc (1896–1978) politikus, országgyűlési képviselő
 Kiss Ferenc (1928–1999) irodalomtörténész
 Kiss Ferenc (1942–2014) művelődéstörténész
 Kiss Ferenc (1942–2015) olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok birkózó, edző
 Kiss Ferenc (1953) gyeplabdázó
 Kiss Ferenc (1955) búvárúszó
 Kiss Ferenc (1954) népzenész, népzenegyűjtő
 Kiss Ferenc (1955–2010) atléta, rövidtávfutó, edző
 Kiss Ferenc (1956) evezős, edző
 Kiss Ferenc (1958) képregényíró 
 Kiss Ferenc (1965) súlyemelő
 Kiss Ferenc politikus, közgazdász, Zalaegerszeg

hasonló nevűek
 Kiss Ferenc Árpád (1930–2022) közgazdász, gazdasági szakíró
 Dávid Kiss Ferenc (1937–2011) magyar színművész 
 K. Kiss Ferenc (1913–2004) romániai magyar költő
 Virág Kiss Ferenc (1947–2013) magyar színész